Стамбульская профессиональная лига 1955/1956 () — 52-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 5 октября 1955 года и закончился 4 июля 1956 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Статистика лиги и матчи «Фенербахче» 

1955/1956
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1955 году
Спорт в Турции в 1956 году